Brignone ist der Familienname folgender Personen:

 Federica Brignone (* 1990), italienische Skirennläuferin
 Filippo Brignone (1812–1877), italienischer General und Politiker
 Guido Brignone (1886–1959), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Lilla Brignone (1913–1984), italienische Schauspielerin
 Mercedes Brignone (1884–1967), italienische Schauspielerin

Siehe auch:
 Brignoni